A Proliga de 2007/2008 foi a 5ª edição, competição organizada pela Federação Portuguesa de Basquetebol,  É disputada por 15 equipas, em duas fases. O Associação Educação Física e Desportiva de Torres Vedras conquistou o seu 1º Título.

Clasificação Fase Regular

Calendário

Apuramento de Campeão

Calendário Play-offs

Quartos de Final

Meias finais

Final

Referências

http://www.fpb.pt/fpb2014/!site.go?s=1&show=com&id=1762

http://www.fpb.pt/fpb2014/!site.go?s=1&show=com&id=1762&layout=classificacao

http://www.fpb.pt/fpb2014/!site.go?s=1&show=com&id=1762&layout=resultados

http://www.eurobasket.com/Portugal/basketball-Proliga_2007-2008.asp

http://www.esgueirabasket.com/news/610-regresso.html

http://serbenfiquista.com/forum/index.php?topic=24438.70;imode